Carel est un nom propre.

Patronyme

 Agnès Carel (née en 1968), femme politique française ;
 Alice Carel (née en 1974), actrice française ;
 Jacques Carel de Sainte-Garde (1620–1684), poète français ;
 Marion Carel (née en 1963), linguiste française ;
 Philibert Flore Carel (1789–1859), général français.

Pseudonyme

 Roger Carel (1927-2020), acteur français.

Toponyme

 Carel, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-sur-Dives ;
 le château de Carel, situé à Saint-Pierre-en-Auge (Calvados).

Acronyme

 CAREL est l'acronyme du Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues, pôle universitaire décentralisé situé à Royan, en France.

Titre 

 La Vocation d'André Carel, film suisse réalisé par Jean Choux en 1925.

Autres
 Carel Fouché est un ancien constructeur ferroviaire français, intégré au groupe Alsthom en 1987.
 Moulin de Carel est une marque commerciale du secteur agroalimentaire appartenant au groupe Lactalis.

Voir aussi